NGC 5079 (другие обозначения — MCG -2-34-30, IRAS13169-1226, PGC 46473) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5079
Дева (созвездие)